Uitvlugt (Guyana), een dorp in het Zuid-Amerikaanse land Guyana
 Uitvlugt (Paramaribo), een wijk van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo